Als Zapateado (von spanisch zapatear „mit dem Fuß stampfen“) bezeichnet man in spanischen und lateinamerikanischen Tänzen ein rhythmisches, geräuschvolles und Stampfen und Klappern mit den Schuhsohlen. Dabei werden Absatz, Schuhspitze und der ganze Fuß eingesetzt. Der Begriff bezeichnet sowohl das Stilmittel der Technik der schnellen Fußarbeit innerhalb von Tänzen, insbesondere als Palo beim Flamenco, aber auch beim auf den Kanarischen Inseln getanzten Canario, als auch als Gattungsbegriff bestimmte Tänze als Ganzes.

Bekannte Stücke sind der Zapateado Op. 23 in A-Dur für Violine und Klavier von Pablo de Sarasate und der Zapateado in D-Dur für Gitarre von Sabicas.

Der Zapateado im Flamenco 
Charakteristisch für die Solotänze im Flamenco sind virtuose Zapateado-Passagen, die sich mit Gesangspassagen und begleitenden langsamen Gesten der Tänzerin oder des Tänzers abwechseln. 

Bei der Ausgestaltung eines Zapateado haben die Tänzer in den Details große Freiheit, solange sie dem Rhythmus, dem Compás der Musik folgen, der in klassischen Flamenco-Tänzen wie der Seguiriya und Soleá sehr komplexe metrische Muster aufweist.

Anmerkungen

Weblinks 
 

Flamenco
Perkussion
Lateinamerikanische Musik